Солейм'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Солейм'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара